NGC 4629 (другие обозначения — UGC 7869, MCG 0-32-37, ZWG 14.109, PGC 42692) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4629
Дева (созвездие)